Das Wort Insulaner bezeichnet

 allgemein einen oder mehrere Bewohner einer Insel
 einen oder mehrere Bewohner von Berlin (West), einer „Insel“ inmitten der früheren Sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise später der Deutschen Demokratischen Republik
 spezieller einen oder mehrere Bewohner von Steinstücken, einer zu Berlin (West) gehörenden Exklave („Insel“) inmitten der Sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise später der Deutschen Demokratischen Republik
 den Namen einer Berliner Kabarettsendung, Die Insulaner
 den Namen eines danach benannten Trümmerberges in Berlin-Schöneberg, Insulaner (Berg)
 den Namen der Grundschule am Insulaner

Siehe auch
 Die Inselbewohner